„Нерешки майстори“ () е ежегодна престижна награда за цялостно творчество в областите живопис и скулптура, връчвана от Дружеството на художниците в Република Северна Македония. Наградата се връчва от 1967 година.

Носители

Бележки